Mubadala World Tennis Championship 2012 — выставочный мужской турнир, который ежегодно проводится накануне сезона в Абу-Даби, ОАЭ. В турнире принимают участие 6 теннисистов.

Турнир-2012 проходил с 29 декабря 2011 по 31 декабря 2011 года.

Действующий победитель турнира — испанец Рафаэль Надаль — защищал свой титул.

Формат 
Трёхдневный выставочный турнир для шести участников, где двое теннисистов начинают участие в соревновании с полуфиналов. Победитель забирает весь призовой фонд.

Участники турнира 
Двое сеянных начинает турнир с полуфиналов.

  'Новак Джокович (Титул)
  Рафаэль Надаль (Третье место)
  Роджер Федерер (Полуфинал)

<ol start="4">
  Давид Феррер (Финал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)
  Гаэль Монфис (Четвертьфинал)

Сетка турнира

Матч за 3-е место

Ссылки 
 Сайт турнира

См. также 
 Mubadala World Tennis Championship
 AAMI Classic 2012
 Женский выставочный турнир в Сингапуре 2011

ОАЭ
Теннис
Декабрь 2011 года
2011*2